Sein bester Freund steht für:

 Sein bester Freund (1918), deutscher Stummfilm von Uwe Jens Krafft
 Sein bester Freund (1929) (Untertitel Ein Abenteuer mit 15 Hunden), deutscher Stummfilm von Harry Piel 
 Sein bester Freund (1937), deutscher Film von Harry Piel 
 Sein bester Freund (1962), deutscher Film von Luis Trenker
 Smoke – Sein bester Freund, US-amerikanischer Fernsehfilm von Vincent McEveety (1970) 

Siehe auch:
 Mein bester Freund